Gaussen ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Marcel Gaussen (1891–1981), französischer Botaniker
 Louis Gaussen (1790–1863), Schweizer Theologe und Schriftsteller